Птеростих (Pterostichus) — дуже великий рід жуків з підродини Harpalinae, поширених у Голарктиці. Він має понад 1 100 видів. Це в основному хижі жуки, але іноді живляться ягодами. Жуків можна знайти під камінням, віддають перевагу злегка вологому, піщаному ґрунту. Pterostichus містить такі види:

Класифікація 

 Pterostichus aanistschenkoi O. Berlov & E. Berlov, 1999
 Pterostichus aapsorum Belousov, 1991
 Pterostichus abaciformis Straneo, 1955
 Pterostichus abagonensis Reitter, 1896
 Pterostichus abasarukini O. Berlov & E. Berlov, 1996
 Pterostichus abasinus Belousov, 1991
 Pterostichus abaxoides Dejean, 1828
 Pterostichus abensis Morita, 2010
 Pterostichus abishirensis Belousov, 1991
 Pterostichus abnormis (J.R.Sahlberg, 1880)
 Pterostichus abudarini O. Berlov & E. Berlov, 1997
 Pterostichus acuspina (Tschitscherine, 1901)
 Pterostichus acutidens (Fairmaire, 1889)
 Pterostichus acutipes Barr, 1971
 Pterostichus adatarasanus Sasakawa, 2005
 Pterostichus ademidovae O. Berlov, 1996
 Pterostichus adoxus (Say, 1823)
 Pterostichus adstrictus Eschscholtz, 1823
 Pterostichus adulterinus Wrase & J.Schmidt, 2006
 Pterostichus aemiliae Facchini & Sciaky, 2000
 Pterostichus aeneocupreus (Fairmaire, 1887)
 Pterostichus aenescens Chaudoir, 1850
 Pterostichus aeneus Fischer von Waldheim, 1829
 Pterostichus aereipennis (Solsky, 1871)
 Pterostichus aethiops (Panzer, 1796)
 Pterostichus agilis Allegro & Sciaky, 2010
 Pterostichus agonus G.horn, 1880
 Pterostichus aibgensis Starck, 1890
 Pterostichus aimaki Jedlicka, 1968
 Pterostichus ainus Plutenko, 2005
 Pterostichus akitai Morita, 2004
 Pterostichus akkusianus Kirschenhofer, 1981
 Pterostichus akozyrevi O. Berlov & E. Berlov, 1999
 Pterostichus aksekianus (Straneo, 1988)
 Pterostichus alacer A. Morawitz, 1862
 Pterostichus alamedae (Casey, 1918)
 Pterostichus alexandrovi Lafer, 1979
 Pterostichus alexeji Zamotajlov & Kryzhanovskij, 1992
 Pterostichus algidus Leconte, 1852
 Pterostichus altaianus Jedlicka, 1958
 Pterostichus altaicus (Germar, 1824)
 Pterostichus altaiensis Poppius, 1906
 Pterostichus amagisanus Tanaka & Ishida, 1972
 Pterostichus amanoi Nakane, 1968
 Pterostichus amaroides Dejean, 1828
 Pterostichus ambigenus Bates, 1883
 Pterostichus ambiguus (Fairmaire, 1858)
 Pterostichus amblypterus Chaudoir, 1868
 Pterostichus amethystinus Mannerheim, 1843
 Pterostichus amoenus Dejean, 1828
 Pterostichus amurensis Poppius, 1906
 Pterostichus analis Jedlicka, 1963
 Pterostichus anatolicus Jedlicka, 1963
 Pterostichus andreae (Tschitscherine, 1897)
 Pterostichus andreinii Dodero, 1922
 Pterostichus andrewesi Jedlicka, 1931
 Pterostichus angoarnigi Morvan, 1994
 Pterostichus angustus (Dejean, 1828)
 Pterostichus annosus Casey, 1913
 Pterostichus anomostriatus Sciaky, 1995
 Pterostichus anthracinus (Illiger, 1798)
 Pterostichus apenninus Dejean, 1831
 Pterostichus apfelbecki Csiki, 1908
 Pterostichus apiculatiphallus Nemoto, 1988
 Pterostichus aralarensis Espanol & Mateu, 1945
 Pterostichus araraticus Kirschenhofer, 1987
 Pterostichus arator (Faldermann, 1836)
 Pterostichus arcanoides Lorens, 1998
 Pterostichus arcanus Casey, 1913
 Pterostichus archangaicus Shilenkov, 2000
 Pterostichus arcticola (Chaudoir, 1868)
 Pterostichus arcuaticarinatus Kasahara, 1986
 Pterostichus argutoriformis Poppius, 1906
 Pterostichus armenus (Faldermann, 1836)
 Pterostichus arnoldii Erjiomin, 1996
 Pterostichus arribasi Ortuno, 1991
 Pterostichus arrowi Jedlicka, 1936
 Pterostichus arrowianus Jedlicka, 1938
 Pterostichus arsenjevi Lafer, 1979
 Pterostichus arvernus Jeannel, 1937
 Pterostichus asahinus Habu & Baba, 1960
 Pterostichus asiaticus Poppius, 1906
 Pterostichus asturicus (Jeanne, 1965)
 Pterostichus astutus (Tschitscherine, 1903)
 Pterostichus asymmetricus Bates, 1883
 Pterostichus aterrimus (Herbst, 1784)
 Pterostichus atratus Gistel, 1857
 Pterostichus atrox (Andrewes, 1937)
 Pterostichus aubryi Coiffait, 1952
 Pterostichus audax (Tschitscherine, 1895)
 Pterostichus auratus Heer, 1837
 Pterostichus auriga Ball, 1962
 Pterostichus avaricus Kryzhanovskij & Abdurakhmanov, 1983
 Pterostichus baenningeri Jedlicka, 1931
 Pterostichus balachowskyi Morvan, 1972
 Pterostichus baldwini (Casey, 1924)
 Pterostichus balikliensis Hovorka & Skoupy, 2007
 Pterostichus balthasari Jedlicka, 1937
 Pterostichus balu Schmidt, 2009
 Pterostichus bandotaro Tanaka, 1958
 Pterostichus bannaticus Dejean, 1828
 Pterostichus barbarae Sciaky & Facchini, 2003
 Pterostichus barbarinus Casey, 1913
 Pterostichus barbatus Fischer von Waldheim, 1829
 Pterostichus bargusinicus Shilenkov, 2000
 Pterostichus barlensis Straneo, 1935
 Pterostichus barri Bousquet, 2006
 Pterostichus barryorum Ball, 1962
 Pterostichus basilobatus Sasakawa, 2005
 Pterostichus basipunctatus Straneo, 1955
 Pterostichus batesi (Tschitscherine, 1894)
 Pterostichus belizini Lutshnik, 1933
 Pterostichus bellatrix (Tschitscherine, 1895)
 Pterostichus belousovi Kryzhanovskij, 1989
 Pterostichus beneshi Sciaky, 1996
 Pterostichus berezowskii (Tschitscherine, 1898)
 Pterostichus besucheti (Straneo, 1988)
 Pterostichus beyeri Vandyke, 1925
 Pterostichus bhadravati Jedlicka, 1965
 Pterostichus bhutanensis Morvan, 1978
 Pterostichus bhutanensis Morvan, 1980
 Pterostichus bicolor Aragona, 1830
 Pterostichus bicolor Fischer von Waldheim, 1829
 Pterostichus bielzii (Fuss, 1858)
 Pterostichus biexcisus Straneo, 1955
 Pterostichus bifidiphallus Nemoto, 1988
 Pterostichus bifoveolatus Park, Kwon & Lafer, 1996
 Pterostichus binotatus Fischer von Waldheim, 1829
 Pterostichus biocryus Ball, 1962
 Pterostichus bischoffianus Jedlicka, 1936
 Pterostichus bisetosus (Straneo, 1938)
 Pterostichus bituberculatus Tschitscherine, 1899
 Pterostichus blandulus L. Miller, 1859
 Pterostichus blodgettensis Will, 2007
 Pterostichus blumenthali Heinz, 1965
 Pterostichus bogatshevi (Kryzhanovskij, 1983)
 Pterostichus borcka Jedlicka, 1963
 Pterostichus bousqueti Bergdahl, 2011
 Pterostichus bowanus Sciaky, 1997
 Pterostichus brancuccii Straneo, 1982
 Pterostichus breuili Jeannel, 1919
 Pterostichus brevicornis Kirby, 1837
 Pterostichus brevilama Straneo, 1989
 Pterostichus brevipennis (Chevrolat, 1840)
 Pterostichus brevis (Duftschmid, 1812)
 Pterostichus breviusculus R.F. Sahlberg, 1844
 Pterostichus brittoni Habu, 1958
 Pterostichus bruckii Schaum, 1859
 Pterostichus brunneipennis Straneo, 1955
 Pterostichus bryanti (Vandyke, 1951)
 Pterostichus bryantoides Ball, 1962
 Pterostichus bucolicus Casey, 1913
 Pterostichus buglaniensis Kirschenhofer, 1981
 Pterostichus bullatus Allegro & Sciaky, 2010
 Pterostichus bungei (Tschitscherine, 1894)
 Pterostichus bureli Morvan, 1994
 Pterostichus burjaticus Poppius, 1906
 Pterostichus burkhan O.Berlov & Anistschenko, 2005
 Pterostichus burmeisteri Heer, 1838
 Pterostichus bythiniensis (Maran, 1944)
 Pterostichus cacumensis Ball, 1966
 Pterostichus californicus (Dejean, 1828)
 Pterostichus caligans G.Horn, 1891
 Pterostichus calvitarsis Breit, 1912
 Pterostichus campania Andrewes, 1937
 Pterostichus campbelli Bousquet, 1985
 Pterostichus canallatus Casey, 1913
 Pterostichus cancellatus (Motschulsky, 1860)
 Pterostichus cantabricus Schaufuss, 1862
 Pterostichus cantalicus (Chaudoir, 1868)
 Pterostichus capitatus Chaudoir, 1850
 Pterostichus capito (Tschitscherine, 1900)
 Pterostichus capitolinus Kurnakov, 1962
 Pterostichus caribou Ball, 1962
 Pterostichus carinatus Sciaky & Facchini, 2003
 Pterostichus carinthiacus Meschnigg, 1946
 Pterostichus carolinus Darlington, 1931
 Pterostichus carradei Gautier des Cottes, 1866
 Pterostichus carri Angus, Gallan, Wrase & Chaladze, 2009
 Pterostichus carsticus Kasahara & Y.ito, 1989
 Pterostichus casalei Straneo, 1984
 Pterostichus casaleianus Kirschenhofer, 1991
 Pterostichus caspius (Menetries, 1832)
 Pterostichus castaneus (Dejean, 1828)
 Pterostichus castanipes (Menetries, 1843)
 Pterostichus castor Goulet & Bousquet, 1983
 Pterostichus catalonicus J.Daniel, 1906
 Pterostichus catei Sciaky & Wrase, 1997
 Pterostichus cathaicus Sciaky, 1994
 Pterostichus caucasicola (Tschitscherine, 1893)
 Pterostichus caucasicus (Menetries, 1832)
 Pterostichus caudicalis (Say, 1823)
 Pterostichus cavazzutii Allegro & Sciaky, 2010
 Pterostichus cecchiniae Jakobson, 1907
 Pterostichus cervenkai Sciaky, 1994
 Pterostichus chainapaani J.Schmidt, 2005
 Pterostichus chameleon Motschulsky, 1866
 Pterostichus champenoisi Croissandeau, 1893
 Pterostichus championi Andrewes, 1926
 Pterostichus chasautianus Vysoky, 1984
 Pterostichus chechcirensis Lafer, 1979
 Pterostichus chefsuricus Reitter, 1896
 Pterostichus chenpengi Li, 1992
 Pterostichus chinkiangensis Kirschenhofer, 1991
 Pterostichus chipewyan Ball, 1962
 Pterostichus chogyesanus Park, Kwon & Lafer, 1996
 Pterostichus chokaisanus Sasakawa, 2009
 Pterostichus chotanensis (Tschitscherine, 1893)
 Pterostichus chujoi Habu, 1959
 Pterostichus chujoiellus Jedlicka, 1962
 Pterostichus chungkingi Jedlicka, 1932
 Pterostichus chydaeus (Tschitscherine, 1897)
 Pterostichus circulosus Lindroth, 1966
 Pterostichus clepsydra Sciaky & Wrase, 1997
 Pterostichus cochlearis Hacker, 1968
 Pterostichus cognatus (Dejean, 1831)
 Pterostichus colasi Jeannel, 1937
 Pterostichus colchicus Chaudoir, 1850
 Pterostichus collaris Motschulsky, 1844
 Pterostichus colonus (Bates, 1883
 Pterostichus cometes Andrewes, 1936
 Pterostichus commixtiformis Roubal, 1920
 Pterostichus commutabilis (Motschulsky, 1866)
 Pterostichus comorus Jedlicka, 1932
 Pterostichus compressus Rost, 1892
 Pterostichus comptorius Gistel, 1857
 Pterostichus confucius Sciaky & Wrase, 1997
 Pterostichus congestus (Menetries, 1843)
 Pterostichus consanguineus (Chaudoir, 1878)
 Pterostichus consors (Tschitscherine, 1893)
 Pterostichus convexus Gebler, 1847
 Pterostichus coracinus (Newman, 1838)
 Pterostichus cordaticollis Heyden, 1884
 Pterostichus cordatissimus (Straneo, 1937)
 Pterostichus cordifer Reitter, 1896
 Pterostichus coreicus Jedlicka, 1962
 Pterostichus corrusculus Leconte, 1873
 Pterostichus coruscus Tschitscherine, 1895
 Pterostichus corvinus (Dejean, 1828)
 Pterostichus costatus (Menetries, 1851)
 Pterostichus crassiusculus (Chaudoir, 1868)
 Pterostichus craterensis (Hatch, 1949)
 Pterostichus cratocephalus Tschitscherine, 1897
 Pterostichus crebrpunctatus Stranao, 1937
 Pterostichus crenicollis Leconte, 1873
 Pterostichus crenulatopunctatus (R.F.Sahlberg, 1844)
 Pterostichus creper (Tschitscherine, 1902
 Pterostichus cribratus (Dejean, 1828)
 Pterostichus cristatoides Straneo, 1955
 Pterostichus cristatus (L.Dufour, 1820)
 Pterostichus cristicaudis Kurnakov, 1962
 Pterostichus cryobioides Chaudoir, 1868
 Pterostichus cucujinus Reitter, 1892
 Pterostichus cuneatulus Casey, 1913
 Pterostichus cursor Dejean, 1828
 Pterostichus curtatus Fairmaire, 1886
 Pterostichus curvatus Sciaky & Facchini, 2003
 Pterostichus cylindricus (Herbst, 1784)
 Pterostichus cylindriformis Reitter, 1887
 Pterostichus daghestanus Reitter, 1896
 Pterostichus daihizanus Ishida, 1968
 Pterostichus daisenicus Ishida, 1958
 Pterostichus dandongensis Kirschenhofer, 1997
 Pterostichus dandonis Kasahara, 1989
 Pterostichus darvasicus Kryzhanovskij, 1968
 Pterostichus dauricus (Gebler, 1832)
 Pterostichus davidi Tschitscherine, 1897
 Pterostichus davshensis Shilenkov, 2000
 Pterostichus decastriensis Lafer, 1979
 Pterostichus deceptrix Tschitscherine, 1898
 Pterostichus defossus Bates, 1883
 Pterostichus deino Will, 2007
 Pterostichus dentellus Facchini & Sciaky, 2003
 Pterostichus denticaudis Kurnakov, 1962
 Pterostichus dentifer Allegro & Sciaky, 2010
 Pterostichus depilatus (Bates, 1889)
 Pterostichus depressidorsis Reitter, 1896
 Pterostichus deuvei Lassalle, 1985
 Pterostichus deuvesianus Morvan, 1995
 Pterostichus devillei Puel, 1924
 Pterostichus dhorpatanicus Straneo, 1977
 Pterostichus diabolus Casey, 1913
 Pterostichus diligendus (Chaudoir, 1868)
 Pterostichus diligens (Sturm, 1824)
 Pterostichus dilutipes (Motschulsky, 1844)
 Pterostichus dipojranus (Straneo, 1988)
 Pterostichus discrepans A.Morawitz, 1862
 Pterostichus dissimilis (A. & G.B.Villa, 1833)
 Pterostichus distinctissimus Jedlicka, 1940
 Pterostichus diversus (Fairmaire, 1886)
 Pterostichus dolens (Tschitscherine, 1900)
 Pterostichus doris Jedlicka, 1962
 Pterostichus dorjulensis Morvan, 1978
 Pterostichus dostali Kirschenhofer, 1981
 Pterostichus drescheri (Fischer, 1817)
 Pterostichus drescoi Negre, 1957
 Pterostichus dufourii (Dejean, 1828)
 Pterostichus dulcis Bates, 1883
 Pterostichus dundai Sciaky, 1994
 Pterostichus duratii A. & G.B.Villa, 1835
 Pterostichus dux L.Schaufuss, 1862
 Pterostichus ebeninus (Dejean, 1828)
 Pterostichus ebenus (Quensel, 1806)
 Pterostichus eboshiyamanus Sasakawa, 2009
 Pterostichus ecarinatus Hatch, 1936
 Pterostichus ehlersi Heyden, 1881
 Pterostichus elmbergi Poppius, 1908
 Pterostichus elongatus (Duftschmid, 1812)
 Pterostichus emei Sciaky, 1994
 Pterostichus empetricola (Dejean, 1828)
 Pterostichus enasanus Morita, 2007
 Pterostichus enodis Bousquet, 1992
 Pterostichus enyo Will, 2007
 Pterostichus eobius (Tschitscherine, 1899)
 Pterostichus eoyoritomus Sasakawa, 2009
 Pterostichus epiroticus Csiki, 1930
 Pterostichus eriwanicus Tschitscherine, 1897
 Pterostichus esakii Ishida, 1959
 Pterostichus eschscholtzii (Germar, 1824)
 Pterostichus espanoli J. Vives & E. Vives, 1977
 Pterostichus esuriens Casey, 1913
 Pterostichus ethnicus Gistel, 1857
 Pterostichus euxinus Straneo, 1935
 Pterostichus exceptus J.R. Sahlberg, 1887
 Pterostichus exilis Mateu, 2001
 Pterostichus eximius A. Morawitz, 1862
 Pterostichus exochus Andrewes, 1930
 Pterostichus expeditus Tschitscherine, 1898
 Pterostichus externepunctatus (Dejean, 1828)
 Pterostichus falcispinus Sasakawa, 2005
 Pterostichus faldermanni Schatzmayr, 1929
 Pterostichus fallettii Sciaky, 1996
 Pterostichus falli Vandyke, 1925
 Pterostichus farkaci Sciaky, 1997
 Pterostichus fasciatopunctatus (Creutzer, 1799)
 Pterostichus faunus Kurnakav, 1962
 Pterostichus femoralis (Kirby, 1837)
 Pterostichus fencli Dvorak, 1995
 Pterostichus fenestratus Kasahara & Ohtani, 1989
 Pterostichus fenyesi Csiki, 1930
 Pterostichus ferghanicus Kabak, 2001
 Pterostichus ferreri (Espanol & Mateu, 1942)
 Pterostichus filipjevi (Lutshnik, 1928)
 Pterostichus filum Tschitscherine, 1897
 Pterostichus findelii (Dejean, 1828)
 Pterostichus firmus Lutshnik, 1933
 Pterostichus flavofemoratus (Dejean, 1828)
 Pterostichus focarilei Casale & Giachino, 1985
 Pterostichus fornicatus Kolenati, 1845
 Pterostichus foveolatus (Duftschmid, 1812)
 Pterostichus franzi Negre, 1955
 Pterostichus fritzhiekei J.Schmidt, 1994
 Pterostichus fuchsi Schaeffer, 1910
 Pterostichus fujimurai Habu, 1958
 Pterostichus fujisanus Tanaka & Suga, 1972
 Pterostichus fujitai Tanaka & Ishida, 1972
 Pterostichus fuligineus A. Morawitz, 1862
 Pterostichus fulvescens (Motschulsky, 1844)
 Pterostichus funakoshii Morita, 2007
 Pterostichus funestes Csiki, 1930
 Pterostichus fuscicornis (Reiche & Saulcy, 1855)
 Pterostichus gagates (Hope, 1831)
 Pterostichus galae Farkac & Plutenko, 1996
 Pterostichus galaecianus Lauffer, 1909
 Pterostichus galinae Kabak, 1992
 Pterostichus gallega (Fairmaire, 1859)
 Pterostichus gallopavo Sciaky & Wrase, 1997
 Pterostichus ganesh J.Schmidt, 2005
 Pterostichus ganja J. Schmidt, 1995
 Pterostichus ganja J.Schmidt, 1995
 Pterostichus gaoligongensis Wrase & J.Schmidt, 2006
 Pterostichus gassanus Sasakawa, 2009
 Pterostichus geberti Sciaky &amp, Wrase, 1997
 Pterostichus geojensis Sasakawa, Kim & Kubota, 2006
 Pterostichus gerdi Schmidt, 2009
 Pterostichus gerstlensis Ball, 1962
 Pterostichus ghilarovi Kryzhanovskij, 1988
 Pterostichus ghilianii Putzeys, 1846
 Pterostichus giacomazzai Sciaky, 1994
 Pterostichus gibbicollis (Motschulsky, 1844)
 Pterostichus giresuni Jedlicka, 1965
 Pterostichus glabricollis Jedlicka, 1962
 Pterostichus glabripennis Jedlicka, 1962
 Pterostichus glacialis Brisout de Barneville, 1863
 Pterostichus glaferi O.Berlov & E.Berlov, 1996
 Pterostichus gliscans Casey, 1913
 Pterostichus gobettii Straneo, 1983
 Pterostichus gompanus Straneo, 1983
 Pterostichus gongga Sciaky, 1997
 Pterostichus goriensis (Tschitscherine, 1897)
 Pterostichus goschi Jedlicka, 1930
 Pterostichus gotoensis Kasahara & Matsumoto, 1990
 Pterostichus gracilior Leconte, 1873
 Pterostichus gracilis (Dejean, 1828)
 Pterostichus grajus (Dejean, 1828)
 Pterostichus gravis Jedlicka, 1939
 Pterostichus gregalis Casey, 1913
 Pterostichus gromykoi Sundukov, 2005
 Pterostichus guizhouensis Sciaky, 1997
 Pterostichus gwervaenus Morvan, 1995
 Pterostichus gyrosus (Motschulsky, 1866)
 Pterostichus haesitatus Fairmaire, 1888
 Pterostichus haftorni Lindroth, 1969
 Pterostichus hagenbachii Sturm, 1824
 Pterostichus hakusanus Kasahara, 1989
 Pterostichus haptoderoides (Tschitscherine, 1889)
 Pterostichus harmandi (Tschitscherine, 1900)
 Pterostichus harponifer Tanaka, 1987
 Pterostichus hartmanni J.Schmidt, 1995
 Pterostichus hatchi Hacker, 1968
 Pterostichus hedkeinekus Morvan, 1995
 Pterostichus heilongjiangensis Li, 1992
 Pterostichus heinzi Jedlicka, 1965
 Pterostichus heinzianus Sciaky, 1996
 Pterostichus heptapotamicus (Lutshnik, 1927)
 Pterostichus herculaneus Mannerheim, 1843
 Pterostichus herzi Poppius, 1906
 Pterostichus hidanus Morita, 2010
 Pterostichus hikosanus Kasahara, 1994
 Pterostichus himifuriho Morita, 2007
 Pterostichus hiramatsui Morita, 2010
 Pterostichus hirasawai Morita, 2010
 Pterostichus hirobane Habu & Baba, 1958
 Pterostichus hisamatsui Ishida & Shibata, 1961
 Pterostichus hoelli Schmidt, 2009
 Pterostichus homalonotus Tschitscherine, 1894
 Pterostichus honnoratii (Dejean, 1828)
 Pterostichus hoplites (Bates, 1883)
 Pterostichus hornii Leconte, 1873
 Pterostichus horvatovichi Kirschenhofer, 1991
 Pterostichus hozumii Ishida, 1961
 Pterostichus huashanus Sciaky, 1994
 Pterostichus hubeicus Facchini & Sciaky, 2003
 Pterostichus hudsonicus Leconte, 1863
 Pterostichus humboldti Casey, 1913
 Pterostichus humidulus (Vandyke, 1943)
 Pterostichus humilis Casey, 1913
 Pterostichus hummeli Jedlicka, 1935
 Pterostichus hungaricus (Dejean, 1828)
 Pterostichus hypogeus Barr, 1971
 Pterostichus iberlovi O.Berlov, 1996
 Pterostichus idahoae Csiki, 1930
 Pterostichus ienishteai Nitzu, 1988
 Pterostichus ignavus (Tschitscherine, 1897)
 Pterostichus ikizderensis Hovorka & Skoupy, 2007
 Pterostichus ikukoae Morita, 2007
 Pterostichus illigeri (Panzer, 1803)
 Pterostichus illustris Leconte, 1851
 Pterostichus imasakai Kasahara & Ohtani, 1988
 Pterostichus imitatus Morvan, 1978
 Pterostichus immarginatus Straneo, 1977
 Pterostichus impressicollis (Fairmaire & Laboulbene, 1854)
 Pterostichus impressus (Fairmaire & Laboulbene, 1854)
 Pterostichus imurai Morita, 2007
 Pterostichus inanis G.Horn, 1891
 Pterostichus incommodus Schaum, 1858
 Pterostichus inermis Fall, 1901
 Pterostichus infaustus Gistel, 1857
 Pterostichus infernalis Hatch, 1936
 Pterostichus infimus Chaudoir, 1868
 Pterostichus ingushus (Lutshnik, 1928)
 Pterostichus innshanensis Jedlicka, 1960
 Pterostichus inopinatus Lutshnik, 1933
 Pterostichus inopinus (Casey, 1918)
 Pterostichus insidiatrix (Brulerie, 1872)
 Pterostichus insidiosus Fairmaire, 1866
 Pterostichus insignicollis (Tschitscherine, 1893)
 Pterostichus intectus (Casey, 1918)
 Pterostichus interruptus (Dejean, 1828)
 Pterostichus irideus Sciaky, 1994
 Pterostichus iripennis Chaudoir, 1868
 Pterostichus isabellae Leconte, 1851
 Pterostichus ishiharai Ishida & Shibata, 1961
 Pterostichus ishikawai Nemoto, 1988
 Pterostichus ishikawaioides Sasakawa, Kim, Kim & Kubota, 2008
 Pterostichus ishizuchiensis Kasahara, 1985
 Pterostichus ishizukai Kasahara, 1995
 Pterostichus isolatus Sasakawa, Kim, Kim & Kubota, 2008
 Pterostichus isumiensis Kasahara & Saito, 1997
 Pterostichus itoi Kasahara, 1986
 Pterostichus iwakiensis Sasakawa, 2009
 Pterostichus ixion (Tschitscherine, 1902)
 Pterostichus jacobinus Casey, 1913
 Pterostichus jacobsoni Poppius, 1906
 Pterostichus jaechi Kirschenhofer, 1997
 Pterostichus jaechianus Sciaky & Facchini, 2003
 Pterostichus jakobsonianus Lutshnik, 1928
 Pterostichus janatai Sciaky &amp, Wrase, 1997
 Pterostichus janbritoi Morvan, 1994
 Pterostichus jani Sciaky & Facchini, 2003
 Pterostichus jankowskyi (Tschitscherine, 1897)
 Pterostichus janoi Jedlicka, 1952
 Pterostichus japonicus (Motschulsky, 1860)
 Pterostichus jarkendis Jedlicka, 1965
 Pterostichus jelepus Andrewes, 1932
 Pterostichus jenisseicus Csiki, 1930
 Pterostichus jiricola Sasakawa, Kim, Kim & Kubota, 2008
 Pterostichus jogaesanensis Lafer, Paik & Park, 1996
 Pterostichus johnsoni Ulke, 1889
 Pterostichus josephi Csiki, 1930
 Pterostichus juga J.schmidt, 2005
 Pterostichus jugicola (Lutshnik, 1916)
 Pterostichus jugivagus (Tschitscherine, 1898)
 Pterostichus jungens (Tschitscherine, 1893)
 Pterostichus jureceki (Jedlicka, 1936)
 Pterostichus jurecekianus Maran, 1940
 Pterostichus jurinei (Panzer, 1803)
 Pterostichus justusii W.Redtenbacher, 1842
 Pterostichus kadjaranze Jedlicka, 1947
 Pterostichus kadleci Dvorak, 1995
 Pterostichus kadoudali Morvan, 1981
 Pterostichus kajimurai Habu & Tanaka, 1957
 Pterostichus kalabi Sciaky, 1994
 Pterostichus kalhys (Motschulsky, 1866)
 Pterostichus kamtschaticus Motschulsky, 1860
 Pterostichus kaniei Morita, 2005
 Pterostichus kaninensis Poppius, 1906
 Pterostichus kansanus (Casey, 1918)
 Pterostichus karasawai Tanaka, 1958
 Pterostichus karateghinicus Mikhailov, 1972
 Pterostichus kataevi Kryzhanovskij, 1989
 Pterostichus katashinensis Habu, 1958
 Pterostichus kavanaughi Shilenkov, 2000
 Pterostichus kaynashensis Schweiger, 1967
 Pterostichus keltiekus Morvan, 1981
 Pterostichus kerzhneri Lafer, 1983
 Pterostichus kiangsu Jedlicka, 1965
 Pterostichus kiiensis Morita & Ohkura, 1988
 Pterostichus kimurai Morita, 1994
 Pterostichus kiritshenkoi (Lutshnik, 1928)
 Pterostichus kirschenblatti Kryzhanovskij, 1988
 Pterostichus kitakamisanus Sasakawa, 2005
 Pterostichus klapperichi Jedlicka, 1956
 Pterostichus kleinfeldi Straneo, 1982
 Pterostichus kleinfeldianus Sciaky & Wrase, 1997
 Pterostichus koenigi (Reitter, 1887)
 Pterostichus koenigianus (Tschitscherine, 1890)
 Pterostichus koheii Nakane, 1963
 Pterostichus kokeilii L.Miller, 1850
 Pterostichus kolosovi Lutshnik, 1928
 Pterostichus kolymensis Erjiomin, 1998
 Pterostichus komalus (Jedlicka, 1936)
 Pterostichus kongosanus Nakane, 1963
 Pterostichus kopetzi J.Schmidt, 2005
 Pterostichus korgei Jedlicka, 1964
 Pterostichus korolkowi (Tschitscherine, 1901)
 Pterostichus kosakai Morita, 1998
 Pterostichus kotzebuei Ball, 1962
 Pterostichus krali Sciaky, 1997
 Pterostichus krasnopolensis Kirschenhofer, 1987
 Pterostichus krulikovskyi (Lutshnik, 1933)
 Pterostichus kubanicus Kirschenhofer, 1987
 Pterostichus kucerai Sciaky, 1997
 Pterostichus kultianus Jedlicka, 1946
 Pterostichus kuraicus Shilenkov, 2000
 Pterostichus kurentzovi Lafer, 1979
 Pterostichus kurikomasanus Sasakawa, 2005
 Pterostichus kurosai Tanaka, 1958
 Pterostichus kurosawai Tanaka, 1958
 Pterostichus kvirensis Belousov, 1991
 Pterostichus kyushuensis Habu, 1955
 Pterostichus laborans Casey, 1913
 Pterostichus labzuki Lafer, 1979
 Pterostichus lacertus Casey, 1913
 Pterostichus lachrymosus (Newman, 1838)
 Pterostichus lacunosus (Chaudoir, 1844)
 Pterostichus laevipunctatus Tschitscherine, 1889
 Pterostichus laferi O. Berlov & E. Berlov, 1996
 Pterostichus lama (Menetries, 1843)
 Pterostichus lamuticus Poppius, 1906
 Pterostichus lanei Vandyke, 1925
 Pterostichus lanista (Tschitscherine, 1898)
 Pterostichus lasserrei (Dejean, 1828)
 Pterostichus lassulus (Casey, 1920)
 Pterostichus latemarginatus (Straneo, 1936)
 Pterostichus laticollis (Motschulsky, 1844)
 Pterostichus latifianus Apfelbeck, 1906
 Pterostichus latistylis Tanaka, 1958
 Pterostichus latitemporis Sciaky & Wrase, 1997
 Pterostichus latiusculus Chaudoir, 1868
 Pterostichus lattini Labonte, 2006
 Pterostichus ledenikensis (Knirsch, 1925)
 Pterostichus leonisi Apfelbeck, 1904
 Pterostichus leptis Bates, 1873
 Pterostichus letensis Habu, 1973
 Pterostichus levadensis Lafer, 1979
 Pterostichus leviculus Andrewes, 1933
 Pterostichus licenti Jedlicka, 1939
 Pterostichus liciniformis Csiki, 1930
 Pterostichus lidara Andrewes, 1937
 Pterostichus lineatopunctatus L.Miller, 1850
 Pterostichus lingshanus Sciaky &amp, Wrase, 1997
 Pterostichus liodactylus (Tschitscherine, 1898)
 Pterostichus lobatus Hacker, 1968
 Pterostichus lodosi Heinz, 1977
 Pterostichus lolo Bergdahl, 2011
 Pterostichus lombardus K.Daniel, 1901
 Pterostichus longinquus Bates, 1873
 Pterostichus longipennis Straneo, 1942
 Pterostichus longipes Poppius, 1906
 Pterostichus longiusculus (J.Sahlberg, 1880)
 Pterostichus lubricus LeConte, 1852
 Pterostichus lucidus Motschulsky, 1844
 Pterostichus luctuosus (Dejean, 1828)
 Pterostichus lugi Morvan, 1982
 Pterostichus lukjanovitshi Lutshnik, 1927
 Pterostichus lumensis Apfelbeck, 1905
 Pterostichus lustrans Leconte, 1851
 Pterostichus lutschniki Jedlicka, 1962
 Pterostichus lutshnikianus Bogachev & Kurnakov, 1958
 Pterostichus lyroderus (Chaudoir, 1846)
 Pterostichus macedonicus Apfelbeck, 1918
 Pterostichus macer (Marsham, 1802)
 Pterostichus machulkai Jedlicka, 1931
 Pterostichus macrocephalus Habu, 1955
 Pterostichus macrogenys Bates, 1883
 Pterostichus macrothorax Poppius, 1906
 Pterostichus maderi Jedlicka, 1938
 Pterostichus madidus (Fabricius, 1775)
 Pterostichus magoides (Straneo, 1937)
 Pterostichus magus (Mannerheim, 1825)
 Pterostichus maichensis Lafer, 1979
 Pterostichus makolskii J.Muller, 1933
 Pterostichus malissorum Apfelbeck, 1905
 Pterostichus malkini (Hatch, 1953)
 Pterostichus mancus (Leconte, 1852)
 Pterostichus mandibularoides Ball, 1966
 Pterostichus mandzhuricus Lutshnik, 1916
 Pterostichus mannerheimii (Dejean, 1831)
 Pterostichus marani Jedlicka, 1967
 Pterostichus marginatus Matsumura, 1911
 Pterostichus marginellus Sasakawa, Kim & Kim, 2006
 Pterostichus mariae (Lutshnik, 1921)
 Pterostichus marinensis Hacker, 1968
 Pterostichus masahiroi Kasahara, 1988
 Pterostichus masatakai Morita, 2007
 Pterostichus masidai Ishida, 1959
 Pterostichus masumotoi Tanaka, Morita & Suga, 1987
 Pterostichus matchai (Jedlicka, 1930)
 Pterostichus matchai Jedlicka, 1930
 Pterostichus matsumurai Habu, 1973
 Pterostichus mattolensis Hacker, 1968
 Pterostichus matveichuki O. Berlov, 1996
 Pterostichus maurusiacus Mannerheim, 1825
 Pterostichus maximus Tschitscherine, 1889
 Pterostichus mediocris Dvorak, 1995
 Pterostichus medvedevi Kryzhanovskij & Mikhailov, 1972
 Pterostichus megaloderus Sciaky, 1994
 Pterostichus meisteri Reitter, 1885
 Pterostichus melanarius (Illiger, 1798)
 Pterostichus melanodes (Chaudoir, 1878)
 Pterostichus melas (Creutzer, 1799)
 Pterostichus mellyi (Gebler, 1843)
 Pterostichus menetriesii Leconte, 1873
 Pterostichus mercedianus (Casey, 1918)
 Pterostichus merklii (J.Frivaldszky, 1879)
 Pterostichus meskheticus Belousov, 1991
 Pterostichus metallifer Gistel, 1857
 Pterostichus meyeri Jedlicka, 1934
 Pterostichus micans Heer, 1838
 Pterostichus michailovi Wrase, 1992
 Pterostichus microbus Sciaky & Facchini, 2003
 Pterostichus microcephalus (Motschulsky, 1860)
 Pterostichus microphthalmus Delarouzee, 1857
 Pterostichus microps Heyden, 1887
 Pterostichus middendorffi J.R. Sahlberg, 1875
 Pterostichus miehei J.Schmidt, 2005
 Pterostichus migliaccioi Straneo, 1982
 Pterostichus militaris (Tschitscherine, 1893)
 Pterostichus mimus Casey, 1913
 Pterostichus ming Sciaky &amp, Wrase, 1997
 Pterostichus minor (Gyllenhal, 1827)
 Pterostichus mirabilis Jedlicka, 1939
 Pterostichus mirificus Bates, 1883
 Pterostichus miroshnikovi Zamotajlov, 1991
 Pterostichus miroslavi Sciaky &amp, Wrase, 1997
 Pterostichus mirus (Tschitscherine, 1894)
 Pterostichus miscellus Casey, 1913
 Pterostichus mitoyamanus Tanaka, 1971
 Pterostichus miyamai Kasahara & Y. Ito, 1987
 Pterostichus mizunoyai Morita, 2007
 Pterostichus modicellus Tschitscherine, 1897
 Pterostichus moestus (Say, 1823)
 Pterostichus molopsoides Jedlicka, 1934
 Pterostichus monostigma (Tschitscherine, 1898)
 Pterostichus montanus (Motschulsky, 1844)
 Pterostichus monticoloides Shilenkov, 1995
 Pterostichus montigena (Tschitscherine, 1898)
 Pterostichus montisdeorum Schweiger, 1967
 Pterostichus morawitzianus (Lutshnik, 1922)
 Pterostichus morio (Duftschmid, 1812)
 Pterostichus morionides (Chaudoir, 1868)
 Pterostichus mosaicus Sasakawa, 2005
 Pterostichus mucronatus Straneo, 1955
 Pterostichus muehlfeldii (Duftschmid, 1812)
 Pterostichus muelleri (Straneo, 1936)
 Pterostichus muellermotzfeldi Wrase & J.Schmidt, 2006
 Pterostichus mujahedeeni Savich, 1999
 Pterostichus mukdenensis Breit, 1933
 Pterostichus mulensis Sciaky, 1997
 Pterostichus multinodosus Sasakawa, Kim & Kim, 2006
 Pterostichus multipunctatus (Dejean, 1828)
 Pterostichus multiseta (Straneo, 1984)
 Pterostichus mundatus Jedlicka, 1940
 Pterostichus mundus Jedlicka, 1938
 Pterostichus musashiensis Kasahara, 1993
 Pterostichus mutoides Bousquet, 1992
 Pterostichus mutus (Say, 1823)
 Pterostichus nadari (Vuillefroy, 1893)
 Pterostichus nakanei Straneo, 1955
 Pterostichus namrum Jedlicka, 1963
 Pterostichus naokii Morita, 2003
 Pterostichus napaea Kasahara, 1988
 Pterostichus nasuensis Morita, 2007
 Pterostichus nasui Kasahara, 1993
 Pterostichus necessarius (Tschitscherine, 1894)
 Pterostichus neglectus A.Morawitz, 1862
 Pterostichus negligens Sturm, 1824
 Pterostichus nemoralis Graells, 1851
 Pterostichus neobrunneus Lindroth, 1966
 Pterostichus nepalensis Straneo, 1977
 Pterostichus nicaeensis A. Villa & C.B. Villa, 1835
 Pterostichus nigellatus Kirschenhofer, 1991
 Pterostichus nigellus A. Morawitz, 1862
 Pterostichus niger (Schaller, 1783)
 Pterostichus nigripalpis Poppius, 1906
 Pterostichus nigrita (Paykull, 1790)
 Pterostichus nigrocaeruleus Vandyke, 1925
 Pterostichus nikodymi Dvorak, 1995
 Pterostichus nimbatidius Chaudoir, 1878
 Pterostichus nishidai Nakane, 1989
 Pterostichus nishiyamai Kasahara, 1986
 Pterostichus nivalis R.F. Sahlberg, 1844
 Pterostichus nivicola (Menetries, 1832)
 Pterostichus nodicornis (Fairmaire & Laboulbene, 1854)
 Pterostichus noguchii Bates, 1873
 Pterostichus nordqvisti J.R. Sahlberg, 1887
 Pterostichus novotnyorum Vysoky, 1981
 Pterostichus novus Straneo, 1944
 Pterostichus nowitzkii (Tschitscherine, 1899)
 Pterostichus obesulus Leconte, 1873
 Pterostichus oblongiusculus Motschulsky, 1850
 Pterostichus oblongoparallelus Maran, 1932
 Pterostichus oblongopunctatus (Fabricius, 1787)
 Pterostichus obsidianus Casey, 1913
 Pterostichus occultus Casey, 1913
 Pterostichus ochoticus R.F. Sahlberg, 1844
 Pterostichus ochraceus Gautier des Cottes, 1868
 Pterostichus ochsi Fagniez, 1921
 Pterostichus odontocnemis G.Muller, 1931
 Pterostichus odvarkai Dvorak, 1995
 Pterostichus oenotrius Ravizza, 1975
 Pterostichus ogaensis Morita, 1995
 Pterostichus ohbayashii Ishida, 1968
 Pterostichus ohdaisanus Nakane, 1963
 Pterostichus ohkawai Morita, 2010
 Pterostichus ohkurai Morita, 1996
 Pterostichus ohsawacavus Sasakawa, 2005
 Pterostichus okiensis Nakane, 1989
 Pterostichus okutamae Tanaka, 1963
 Pterostichus olafi J.Schmidt, 2005
 Pterostichus olegi Belousov, 1991
 Pterostichus omogoensis Nakane, 1972
 Pterostichus ompoensis Jedlicka, 1932
 Pterostichus opacipennis Jedlicka, 1934
 Pterostichus ophryoderus (Chaudoir, 1878)
 Pterostichus ordinarius Casey, 1913
 Pterostichus ordinatus (Fischer, 1823)
 Pterostichus orduensis (Straneo, 1988)
 Pterostichus oregonus Leconte, 1861
 Pterostichus oreophilus (Tschitscherine, 1898)
 Pterostichus orestes (Jedlicka, 1936)
 Pterostichus orientalis (Motschulsky, 1844)
 Pterostichus orion (Tschitscherine, 1901)
 Pterostichus orionis Jedlicka, 1962
 Pterostichus orman Jedlicka, 1963
 Pterostichus osseticus Kirschenhofer, 1987
 Pterostichus ottomanus Apfelbeck, 1908
 Pterostichus ovalipennis Casey, 1913
 Pterostichus ovaliphallus Sasakawa, 2005
 Pterostichus ovoideus (Sturm, 1824)
 Pterostichus pachinus Bates, 1883
 Pterostichus palekhai E. Berlov & O. Berlov, 1996
 Pterostichus palgongsanus Nemoto, 1988
 Pterostichus palmi Schaeffer, 1910
 Pterostichus panticulatus Casey, 1913
 Pterostichus pantomus Jedlicka, 1958
 Pterostichus panzeri (Panzer, 1803)
 Pterostichus paralleloides Kirschenhofer, 1987
 Pterostichus parasimilis G.E. Ball, 1962
 Pterostichus parkwon Davies, 2004
 Pterostichus parnassius Schaum, 1859
 Pterostichus parviceps Poppius, 1906
 Pterostichus parvicollis Sciaky &amp, Wrase, 1997
 Pterostichus pasanauricus Kirschenhofer, 1987
 Pterostichus patruelis (Dejean, 1831)
 Pterostichus paulinoi (Vuillefroy, 1868)
 Pterostichus pavani (Straneo, 1988)
 Pterostichus pedemontanus Ganglbauer, 1891
 Pterostichus peilingi Jedlicka, 1937
 Pterostichus pemphredo Will, 2007
 Pterostichus peninsularis Park & Kwon, 1996
 Pterostichus pensylvanicus Leconte, 1873
 Pterostichus pentheri Apfelbeck, 1918
 Pterostichus percontator Reitter, 1887
 Pterostichus pergracilis (Casey, 1920)
 Pterostichus perisi Novoa, 1979
 Pterostichus perlamatus Straneo, 1989
 Pterostichus perlutus Jedlicka, 1938
 Pterostichus pertinax (Tschitscherine, 1895)
 Pterostichus petulans Jedlicka, 1938
 Pterostichus pfizenmayeri Poppius, 1906
 Pterostichus phaeopus (Sainte-Claire Deville, 1902)
 Pterostichus phaeus (Lutshnik, 1922)
 Pterostichus phungaraziensis Wrase & J.Schmidt, 2006
 Pterostichus piceolus (Chaudoir, 1850)
 Pterostichus picipes Fischer von Waldheim, 1829
 Pterostichus pilifer (Bates, 1878)
 Pterostichus pilosus (Host, 1789)
 Pterostichus pinguedineus Eschscholtz, 1823
 Pterostichus piniphilus Gistel, 1857
 Pterostichus pithyusicus Lutshnik, 1933
 Pterostichus placerensis (Casey, 1918)
 Pterostichus planaticollis Kirschenhofer, 1987
 Pterostichus planctus Leconte, 1852
 Pterostichus planicola (Tschitscherine, 1899)
 Pterostichus planiusculus (Chaudoir, 1859)
 Pterostichus planus J.R. Sahlberg, 1887
 Pterostichus platyderus Chaudoir, 1850
 Pterostichus platyops Sciaky, 1997
 Pterostichus plesiomorphus Nemoto, 1989
 Pterostichus plutonicus Casey, 1913
 Pterostichus poecilma Andrewes, 1937
 Pterostichus pohnerti Jedlicka, 1934
 Pterostichus polygenus Bates, 1883
 Pterostichus ponticus Kirschenhofer, 1987
 Pterostichus poppiusi (Semenov, 1906)
 Pterostichus poppiusianus Jakobson, 1907
 Pterostichus porcellus Kurnakov, 1962
 Pterostichus potanini Tschitscherine, 1889
 Pterostichus praedo (Tschitscherine, 1901)
 Pterostichus prattii Bates, 1890
 Pterostichus primus Darlington, 1931
 Pterostichus probus Park & Kwon, 1996
 Pterostichus procax A. Morawitz, 1862
 Pterostichus procephalus Bates, 1873
 Pterostichus procerulus Heyden, 1880
 Pterostichus properans Chaudoir, 1868
 Pterostichus protensiformis (Casey, 1924)
 Pterostichus protensipennis (Casey, 1918)
 Pterostichus protractus Leconte, 1860
 Pterostichus przewalskyi Tschitscherine, 1888
 Pterostichus pseodostuxbergi Poppius, 1906
 Pterostichus pseudoastutus Hovorka & Skoupy, 2007
 Pterostichus pseudobarbarae Sciaky & Facchini, 2003
 Pterostichus pseudoharmandi Morvan, 1981
 Pterostichus pseudopachinus Nakane, 1963
 Pterostichus pseudopedius Reitter, 1887
 Pterostichus pseudopercus Reitter, 1889
 Pterostichus pseudopilifer (Straneo, 1957)
 Pterostichus pseudoplatyderus Sciaky, 1994
 Pterostichus pseudoplatysma Straneo, 1982
 Pterostichus pseudorotundus Sciaky & Facchini, 2003
 Pterostichus pseudosinensis Sciaky & Facchini, 2003
 Pterostichus pulchellus Faldermann, 1836
 Pterostichus pumilio Dejean, 1828
 Pterostichus pumilus Casey, 1913
 Pterostichus punctatissimus (Randall, 1838)
 Pterostichus punctatus L. Redtenbacher, 1843
 Pterostichus punctiger J.R. Sahlberg, 1880
 Pterostichus punctiventris (Chaudoir, 1878)
 Pterostichus pusillus Dejean, 1828
 Pterostichus putus Casey, 1913
 Pterostichus quadraticollis Chaudoir, 1846
 Pterostichus quadrifoveolatus Letzner, 1852
 Pterostichus quadriimpressus Straneo, 1983
 Pterostichus quelpartensis Habu, 1985
 Pterostichus raptor (Tschitscherine, 1901)
 Pterostichus raraensis Morvan, 1980
 Pterostichus rasilis Park & Kwon, 1996
 Pterostichus regeli (Tschitscherine, 1894)
 Pterostichus reiseri Ganglbauer, 1889
 Pterostichus reissi G.Muller, 1931
 Pterostichus relictus (Newman, 1838)
 Pterostichus rengensis Morita, 2010
 Pterostichus restrictus (Casey, 1918)
 Pterostichus reuteri Wrase & Schmidt, 2006
 Pterostichus rhaeticus Heer, 1837
 Pterostichus rhanis (Tschitscherine, 1902)
 Pterostichus rhilensis Rottenberg, 1874
 Pterostichus riffensis Antoine, 1933
 Pterostichus ripensis (Motschulsky, 1866)
 Pterostichus robustistylis Sasakawa, 2005
 Pterostichus rodionovi Shilenkov 2000 RU (Chita Area)
 Pterostichus rolex Morvan, 1995
 Pterostichus rostratus (Newman, 1838)
 Pterostichus rothi (Hatch, 1951)
 Pterostichus rotundangulus A.Morawitz, 1862
 Pterostichus rotundus Sciaky, 1994
 Pterostichus rousi Kirschenhofer, 1982
 Pterostichus rousianus Kirschenhofer, 1987
 Pterostichus rousselli Colas, 1963
 Pterostichus rubripalpis Csiki, 1930
 Pterostichus rudestriatus (Reitter, 1883)
 Pterostichus ruffoi Sciaky, 1984
 Pterostichus rufipes (Dejean, 1828)
 Pterostichus rufitarsis (Dejean, 1828)
 Pterostichus rufonitens Fairmaire, 1866
 Pterostichus rufopiceus Heyden, 1890
 Pterostichus rugiceps (Straneo, 1984)
 Pterostichus rugosipennis Jedlicka, 1932
 Pterostichus rugosus (Gebler, 1823)
 Pterostichus rutilans (Dejean, 1828)
 Pterostichus ryomoensis Morita & Suda, 2007
 Pterostichus sacheri I.Frivaldszky Von Frivald, 1865
 Pterostichus sachtlebeni Jedlicka, 1962
 Pterostichus safonovae Budarin, 1995
 Pterostichus sahlbergi (Tschitscherine, 1894)
 Pterostichus sakuraii Morita, 2008
 Pterostichus santostamangi J.Schmidt, 2006
 Pterostichus sasajii Morita, 2007
 Pterostichus satoi Ishida, 1961
 Pterostichus satsumanus Habu, 1958
 Pterostichus satunini Tschitscherine, 1903
 Pterostichus satyrus Kurnakov, 1962
 Pterostichus saueri Sciaky, 1994
 Pterostichus saxicola (Tschitscherine, 1899)
 Pterostichus sayanus Csiki, 1930
 Pterostichus scalptus Sciaky & Wrase, 1997
 Pterostichus schaschli (Marseul, 1880)
 Pterostichus schneideri Sciaky & Facchini, 2003
 Pterostichus schodaicus Kirschenhofer, 1987
 Pterostichus schoenherri Faldermann, 1836
 Pterostichus schoenmanni Kirschenhofer, 1991
 Pterostichus schuelkei Sciaky & Wrase, 1997
 Pterostichus scitus Maklin, 1878
 Pterostichus scurra (Tschitscherine, 1901)
 Pterostichus scutellaris Leconte, 1873
 Pterostichus scuticollis (Fairmaire, 1888)
 Pterostichus sediorcus Sasakawa & Kim, 2006
 Pterostichus sejunctus Bates, 1883
 Pterostichus sejungendus (Chaudoir, 1868)
 Pterostichus selmanni (Duftschmid, 1812)
 Pterostichus semenovi Tschitscherine, 1888
 Pterostichus septemtrionalis Sciaky & Facchini, 2003
 Pterostichus septentrionis (Chaudoir, 1868)
 Pterostichus serbicus Apfelbeck, 1899
 Pterostichus seriatus (Chaudoir, 1850)
 Pterostichus serripes (Leconte, 1875)
 Pterostichus seticeps (Straneo, 1984)
 Pterostichus setipes (Tschitscherine, 1898)
 Pterostichus setosus Hatch, 1951
 Pterostichus seunglaki Park & Kwon, 1996
 Pterostichus seungmoi Park & Kwon, 1996
 Pterostichus shaovuensis Jedlicka, 1956
 Pterostichus shavrini O.Berlov & Anistschenko, 1999
 Pterostichus shennongjianus Facchini & Sciaky, 2003
 Pterostichus shibatai Ishida, 1961
 Pterostichus shiibanus Habu, 1958
 Pterostichus shilenkovi Erjiomin & Kabak, 1991
 Pterostichus shimizui Morita, 2010
 Pterostichus shingarevi Lafer, 1979
 Pterostichus shirakamisan Sasakawa, 2009
 Pterostichus shirakamisanus Sasakawa, 2005
 Pterostichus shiranus (Straneo, 1984)
 Pterostichus shirozui Habu, 1985
 Pterostichus shotaroi Morita, 1987
 Pterostichus shulli (Hatch, 1949)
 Pterostichus sierranus Casey, 1913
 Pterostichus similatus Gautier des Cottes, 1870
 Pterostichus similis Mannerheim, 1852
 Pterostichus simillimus Fairmaire, 1886
 Pterostichus sincerus Park & Kwon, 1996
 Pterostichus sinensis Jedlicka, 1962
 Pterostichus singularis Tschitscherine, 1889
 Pterostichus sinicus (Fairmaire, 1897)
 Pterostichus sintanus Andrewes, 1927
 Pterostichus skoupyi Hovorka & Skoupy, 2007
 Pterostichus smetanai Bousquet, 1985
 Pterostichus sodalicius Heyden, 1885
 Pterostichus sojaki Kirschenhofer, 1987
 Pterostichus sojot Shilenkov, 2000
 Pterostichus solskyi (Chaudoir, 1878)
 Pterostichus songoricus (Motschulsky, 1845)
 Pterostichus soperi Ball, 1966
 Pterostichus sotkaensis Jedlicka, 1958
 Pterostichus spathifer Bousquet, 1992
 Pterostichus sphodriformis Bates, 1873
 Pterostichus sphodrinus Leconte, 1863
 Pterostichus spiculifer Bates, 1883
 Pterostichus spinolae (Dejean, 1828)
 Pterostichus sponsor Casey, 1913
 Pterostichus spraguei Leconte, 1873
 Pterostichus stagnatilis Gistel, 1857
 Pterostichus stantonensis Ball, 1966
 Pterostichus stapedius Hacker, 1968
 Pterostichus starcki Heyden, 1885
 Pterostichus starckianus Reitter, 1887
 Pterostichus staveni Hovorka & Skoupy, 2007
 Pterostichus sterbai Jedlicka, 1934
 Pterostichus stictopleurus (Fairmaire, 1888)
 Pterostichus stoeckleini (Straneo, 1941)
 Pterostichus stomoides Chaudoir, 1868
 Pterostichus straneellus Jedlicka, 1938
 Pterostichus strasseri Reitter, 1898
 Pterostichus strenuus (Panzer, 1796)
 Pterostichus stricticollis (Solsky, 1874)
 Pterostichus strigosus Sciaky & Wrase, 1997
 Pterostichus stygicus (Say, 1823)
 Pterostichus styx Andrewes, 1937
 Pterostichus subacutus (Casey, 1918)
 Pterostichus subaeneus (Chaudoir, 1850)
 Pterostichus subgibbus Motschulsky, 1860
 Pterostichus subiasi Ortuno & Zaballos, 1992
 Pterostichus subitus Csiki, 1930
 Pterostichus sublaevis (J.Sahlberg, 1880)
 Pterostichus subovatus (Motschulsky, 1860)
 Pterostichus subrugosus Straneo, 1955
 Pterostichus subsinuatus Dejean, 1828
 Pterostichus subtilissimus Sciaky, 1996
 Pterostichus sudai Morita, 1991
 Pterostichus sudrei Deville, 1922
 Pterostichus suffusus Casey, 1913
 Pterostichus sugimurai Morita, 2007
 Pterostichus sulcitarsis A. Morawitz, 1862
 Pterostichus sumondakensis Sasakawa, 2005
 Pterostichus sungariensis Lafer, 1979
 Pterostichus superciliosus (Say, 1823)
 Pterostichus surgens Leconte, 1878
 Pterostichus suruganus Nakane & Straneo, 1979
 Pterostichus sutschanensis Jedlicka, 1962
 Pterostichus svanicus (Lutshnik, 1922)
 Pterostichus swaneticus (Reitter, 1883)
 Pterostichus syleus Kirschenhofer, 1997
 Pterostichus symmetricus Straneo, 1955
 Pterostichus szekessyianus Sciaky, 1996
 Pterostichus tachongi Jedlicka, 1936
 Pterostichus taebaegsanus Nemoto, 1988
 Pterostichus tahirai Kasahara, 1992
 Pterostichus tahoensis Casey, 1913
 Pterostichus takadateyamanus Sasakawa, 2009
 Pterostichus takahashii Ishida, 1958
 Pterostichus takaosanus Habu, 1958
 Pterostichus taksonyis Csiki, 1930
 Pterostichus talibani Savich, 1999
 Pterostichus tamarae Wrase & Kirschenhofer, 1991
 Pterostichus tamsii (Dejean, 1831)
 Pterostichus tanakai Ishida, 1964
 Pterostichus tanakaorum Morita & Ohkura, 1988
 Pterostichus tanjae Hovorka & Skoupy, 2007
 Pterostichus tantillus Fairmaire, 1888
 Pterostichus taoi Kasahara, 1993
 Pterostichus taradakensis Kasahara & Ohtani, 1988
 Pterostichus tareumiut G. E. Ball, 1962
 Pterostichus tarsalis Leconte, 1873
 Pterostichus taskylensis Shilenkov, 2000
 Pterostichus tatianae E. Berlov, 1996
 Pterostichus tatricus Kult, 1947
 Pterostichus tenenbaumianus Jedlicka, 1930
 Pterostichus tenuimarginatus Chaudoir, 1868
 Pterostichus tenuis (Casey, 1924)
 Pterostichus teretis Park & Kwon, 1996
 Pterostichus testaceus (Vandyke, 1926)
 Pterostichus theeli Maklin, 1878
 Pterostichus thorectes Bates, 1873
 Pterostichus thorectoides Jedlicka, 1958
 Pterostichus thunbergi A. Morawitz, 1862
 Pterostichus tichomirovi Erjiomin, 1990
 Pterostichus tienmushanus Sciaky, 1997
 Pterostichus tiliaceoradix Ball, 1962
 Pterostichus todai Morita & Kanie, 1997
 Pterostichus tokejii Yoshida & Tanaka, 1960
 Pterostichus tokui Morita, 2007
 Pterostichus toledanoi Facchini & Sciaky, 2003
 Pterostichus tomensis (Gebler, 1847)
 Pterostichus tosanus Kasahara & Y.ito, 1997
 Pterostichus tottoriensis Morita, 2003
 Pterostichus toyodai Morita & Kurosa, 1998
 Pterostichus transversalis (Duftschmid, 1812)
 Pterostichus triangularis Sciaky & Facchini, 2003
 Pterostichus trinarius (Casey, 1918)
 Pterostichus trinitensis Hacker, 1968
 Pterostichus triseriatus (Gebler, 1847)
 Pterostichus tristis (Dejean, 1828)
 Pterostichus troglophilus Mateu, 1997
 Pterostichus tropicalis Bates, 1882
 Pterostichus trubilini Zamotajlov, 1997
 Pterostichus truncatus (Dejean, 1828)
 Pterostichus tsagerkericus (Lutshnik, 1928)
 Pterostichus tschitscherinianus (Jakobson, 1907)
 Pterostichus tsukubasanus Kasahara, 1988
 Pterostichus tsurugaensis Ishida, 1959
 Pterostichus tsurugiyamanus Habu, 1959
 Pterostichus tuberculiger (Tschitscherine, 1897)
 Pterostichus tuberculofemoratus Hatch, 1936
 Pterostichus tuberifer Sasakawa In Sasakawa & Kubota, 2006
 Pterostichus tulobalu Schmidt, 2009
 Pterostichus tumescens Leconte, 1863
 Pterostichus tundrae (Tschitscherine, 1894)
 Pterostichus tunkinensis Shilenkov, 2000
 Pterostichus turanensis Jedlicka, 1959
 Pterostichus turcomannicus Motschulsky, 1850
 Pterostichus uchiyamai Morita, 1987
 Pterostichus udokanensis Shilenkov, 2000
 Pterostichus uedaorum Morita & Hirasawa, 1996
 Pterostichus uenoi Straneo, 1955
 Pterostichus ulubeyensis Kirschenhofer, 1981
 Pterostichus umbralis Gistel, 1857
 Pterostichus umbricola Gistel, 1857
 Pterostichus unctulatus Duftschmid, 1812
 Pterostichus uralensis Motschulsky, 1850
 Pterostichus urengaicus Jurecek, 1924
 Pterostichus ussuriensis (Tschitscherine, 1897)
 Pterostichus vagepunctatus Heer, 1837
 Pterostichus validiceps Reitter, 1887
 Pterostichus validior Tschitscherine, 1889
 Pterostichus validus (Dejean, 1828)
 Pterostichus vandykei Schaeffer, 1910
 Pterostichus variabilis (Menetries, 1832)
 Pterostichus variolatus (Dejean, 1828)
 Pterostichus variseta (Straneo, 1984)
 Pterostichus vecors (Tschitscherine, 1897)
 Pterostichus ventralis (Say, 1823)
 Pterostichus ventricosus Eschscholtz, 1823
 Pterostichus vermiculosus (Menetries, 1851)
 Pterostichus vernalis Panzer, 1796
 Pterostichus vexatus Bousquet, 1985
 Pterostichus vicinus Mannerheim, 1843
 Pterostichus virescens (Gebler, 1833)
 Pterostichus vladivostokensis Lafer, 1979
 Pterostichus vseteckai (Maran, 1944)
 Pterostichus walteri Reitter, 1883
 Pterostichus watanabei Nakane, 1960
 Pterostichus weigeli J.Schmidt, 2005
 Pterostichus weiperti J.Schmidt, 2005
 Pterostichus wenxianensis Allegro & Sciaky, 2010
 Pterostichus wittmeri Morvan, 1978
 Pterostichus woongbii Park & Kwon, 1996
 Pterostichus woronowi (Lutshnik, 1916)
 Pterostichus wrasei Sciaky & Facchini, 2003
 Pterostichus xatartii (Dejean, 1828)
 Pterostichus xilingensis Allegro & Sciaky, 2010
 Pterostichus yahikosanus Sasakawa, 2009
 Pterostichus yakushimanus Nakane & Ishida, 1961
 Pterostichus yamajii Kasahara, 1993
 Pterostichus yamauchii Morita, 1992
 Pterostichus yamizosanus Sasakawa, 2005
 Pterostichus yanoi Jedlicka, 1953
 Pterostichus yatsuensis Straneo, 1955
 Pterostichus ybousqueti O.Berlov, 1999
 Pterostichus yokohamae Nakane & Straneo In Nakane, 1979
 Pterostichus yoritomus Bates, 1873
 Pterostichus yosemitensis Hacker, 1968
 Pterostichus yoshidai Kasahara, 1985
 Pterostichus yoshikawai Ishida, 1959
 Pterostichus yoshizawai Morita, 2010
 Pterostichus yulongshanensis Sciaky, 1997
 Pterostichus yunnanensis Jedlicka, 1934
 Pterostichus yvanii (Dejean, 1828)
 Pterostichus zamotajlovi Belousov, 1991
 Pterostichus zhejiangensis Kirschenhofer, 1997
 Pterostichus ziegleri (Duftschmid, 1812)
 Pterostichus zoiai Sciaky, 1996
 Pterostichus zolotarewi Reitter, 1911
 Pterostichus zunianus Casey, 1913
 Pterostichus zyzzovi O. Berlov & E. Berlov, 1996
</div>

Примітки

Посилання 

Туруни
Роди турунів